O termo Três Marias pode referir-se a:
 Três Marias - três mulheres chamadas Maria que visitaram o túmulo de Jesus
 Três Marias (Astronomia) - três estrelas da constelação de Orion.
 Três Marias (Minas Gerais) - município de Minas Gerais.
 Usina Hidrelétrica de Três Marias - usina hidrelétrica situada em Minas Gerais.
 Três Marias (Nova Iguaçu) - bairro de Nova Iguaçu.
 Três Marias (grupo) - conjunto vocal feminino das décadas de 1940 e 1950.
 Bougainvillea, flor também conhecida como "três-marias".

O termo "As Três Marias", alternativamente, pode referir-se a:
 As Três Marias (telenovela) - telenovela da Rede Globo de 1980.
 As Três Marias (filme) - filme brasileiro de 2002
 As Três Marias (romance), um romance de Rachel de Queiroz, lançado em 1939
 As escritoras portuguesas Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, autoras do livro Novas Cartas Portuguesas.

Desambiguação